Končina má více významů:

 Končina (Broumovská vrchovina) – kopec (543 m n. m.) u obce Velké Petrovice okres Náchod
Končina (Dobroslavice) – kopec (340 m n. m.) tyčící se mezi Dobroslavicemi, Děhylovem a Plesnou v okrese Opava
Končina (Jičínská pahorkatina) – kopec (333 m n. m.) u obce Mírová pod Kozákovem v okrese Semily
Končina (Krkonošské podhůří) – kopec (481 m n. m.) u obce Stružinec v okrese Semily
Končina (Strážovské vrchy) – kopec (911 m n. m.) u obce Čavoj, Strážovské vrchy, Slovensko
Končina (Valašská Belá) – kopec (825 m n. m.) u obce Valaská Belá, Strážovské vrchy, Slovensko
 Končina (Zlatohorská vrchovina) – kopec (888 m n. m.) u obce Heřmanovice v okrese Bruntál